

Presentación previa 
Sergey Betov y Alexander Bury eran ellos defensores del título, decidieron defender el título por separados.

Sergey Betov y Michail Elgin ganaron el título tras derrotar en la final Laslo Djere y Peđa Krstin.

Cabeza de serie 

  Saketh Myneni /  Divij Sharan ''(Cuartos de final)
 ''' Sergey Betov /  Michail Elgin (Campeones)

<ol start=3>
  Alexander Bury /  Anton Zaitcev ''(Cuartos de final)
  Yaraslau Shyla /  Andrei Vasilevski ''(Cuartos de final)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro de dobles

Challenger de Samarcanda 2015